Die Nemzeti Bajnokság 1998/99 war die 98. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 24. Juli 1998 und endete am 16. Juni 1999. Von Ende November 1998 bis Ende Februar 1999 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 21. Mal MTK Hungária FC.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Hungary 1998/99 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1999
Fußballsaison 1998/99